Roßstein bezeichnet:
 einen Berg in den Bayerischen Voralpen, siehe Roß- und Buchstein
 einen Namen der Roßsteinwand der Tegernseer Berge
 eine Burgruine im Landkreis Amberg-Sulzbach in Bayern, siehe Burgruine Roßstein
 einen Felsen im Rhein, siehe Untiefen des Rheins
 einen geschliffenen Stein im Regen bei Chamerau, ein Naturdenkmal im Landkreis Cham, Bayern